Lipanjski solsticij (također sjeverni solsticij), solsticij koji se zbiva svakog lipnja obično 20. ili 21. dana u mjesecu po gregorijanskom kalendaru. Na sjevernoj hemisferi lipanjski je solsticij ljetni solsticij, dok je na južnoj hemisferi to zimski solsticij.

Sunčeva godina 

Sunčeva godina po lipanjskom solsticiju je Sunčeva godina zasnovana na lipanjskom solsticiju. Stoga odgovara razdoblju između dvaju uzastopnih lipanjskih solsticija.

6000. pr. Kr. Sunčeva je godina po prosinačkom solsticiju trajala 50 min 35 s povrh 365 dana i 5 sati. To se skratilo na 47 min i 55 s 2000. AD. Ostat će tako između 47:45 i 48:00 najmanje do 10 000 AD.

Kultura 

 We Tripantu
 Inti Raymi

Izvori 

Astronomski događaji u Sunčevom sustavu
Kalendar